U-571 – amerykański film sensacyjny z 2000 roku
 U-571 – niemiecki okręt podwodny z okresu II wojny światowej